O Campeonato Africano das Nações de 2006 foi a 25ª edição do Campeonato Africano das Nações.

Ocorreu entre 20 de Janeiro a 10 de Fevereiro de 2006, no Egito. A Seleção Egípcia de Futebol venceu a Seleção Marfinesa de Futebol na final no Cairo.

Sedes oficiais

Primeira fase

Grupo A 

Jogos

|}

Grupo B 

Jogos

|}

Grupo C 

Jogos

|}

Grupo D 

Jogos

|}

Fase final

Campeão

Ligações externas 

 Página da competição
 CAN 2006 no ZeroZero.pt
 Campeonato Africano das Nações de 2006 em RSSSF.com
 Campeonato Africano das Nações 2006 em Arquivo dos Mundiais

2006 no futebol
2006